Русскохала́нское се́льское поселе́ние — муниципальное образование Чернянского района Белгородской области России. Административный центр — село Русская Халань.

География 
Граница муниципального образования с северной стороны проходит по границе Ольшанского сельского поселения; с восточной стороны проходит по правому берегу реки Оскол до северной границы урочища Чернянская дача; с южной стороны проходит по границе Ездоченского сельского поселения; с западной стороны проходит по границе Прилепенского сельского поселения. Количество подворий — 785.

История 
На 12 февраля 1943 года по Русскохаланскому сельскому Совету  было 1383 жителя.  

Русскохаланское сельское поселение образовано 20 декабря 2004 года в соответствии с Законом Белгородской области № 159.

Население

Состав сельского поселения

Экономика 
 ОГУ « Чернянское лесничество».
 База ГУДРСП «Чернянское».
 Завод минеральной воды «Потаповская»
 АЗС ООО «Продукты нефти»
 Деревообрабатывающий цех МУП «Природные ресурсы»
 АЗС ООО «Терминал»

Медицина 
Работает стоматологический кабинет

Сфера торговли 
 Хозяйственный магазин
 Продовольственный магазин
 Магазин «Лист»

Объекты социальной сферы 
 Школа
 Детский сад
 Библиотека
 Парикмахерская
 Стадион
 Клуб
 Учебный полигон «Поиск»

Известные уроженцы 
 Князь Касаткин-Ростовский, Фёдор Николаевич — родился в п.Красный Остров;  писатель, драматург, поэт.
 Тимонов, Федор Трофимович  — родился в с. Русская Халань; Герой Советского Союза.
 Кондаков, Никодим Павлович — родился в с. Русская Халань;  историк, археолог, искусствовед, академик Петербургской академии наук. 
  Федоровский Алексей Александрович  — родился в с. Русская Халань; специалист в области переливания крови, лечения ожогов, гнойной хирургии, доктор медицинских наук.  
 Тоболенко Александр Алексеевич —— родился в п.Красный Остров. Депутат районного совета. Бывший начальник МЧС Чернянского района.
 Дряхлов Михаил Иванович  — родился в п.Красный Остров; почётный гражданин Чернянского района.
 Сбитнев Владимир Васильевич — родился в с. Русская Халань; почётный гражданин Чернянского района.
  Проживал и учился

Певец Борис Тимофеевич Штоколов —— проживал в п.Красный Остров у родственников.

Примечания

Ссылки 
 Русскохаланское сельское поселение 
 Русская Халань

Сельские поселения Белгородской области
Муниципальные образования Чернянского района